La cinquième division du championnat suisse de football a actuellement pour nom  Ligue interrégionale.

Format 
La  Ligue interrégionale comprend actuellement 76 clubs répartis en cinq groupes (3 de 16 équipes et 2 de 14 équipes) pour la saison 2022-2023.

Histoire 

La  Ligue interrégionale a été inauguré lors de la saison 2000-2001. L'objectif principal de sa création à cette époque était de réduire l'écart de niveau entre les clubs de  Ligue et de  Ligue en créant une catégorie intermédiaire.

Noms successifs 
Depuis sa création en 1924, elle s'est appelée successivement :

 1924-1925 : Division 1
 1925-1930 : Serie D
 1930-1931 :  Ligue
 1931-1944 :  Ligue
 1944-1984 :  Ligue
 1984-1989 :  ligue élite
 1989-2000 :  Ligue

Depuis la création de la Ligue Amateur en 2000, elle s'est appelée successivement :

 2000-2012 :  Ligue
 Depuis 2012 :  Ligue Interrégionale

Palmarès

Clubs de la saison 2022-2023

Notes et références

Liens externes 
 Site officiel de l'ASF

Compétition de football en Suisse
Sport amateur